Sing (singel The Dresden Dolls)
 Sing (singel Annie Lennox)
 Sing (film 1989)
 Sing (film 2016)
 Sing – utwór brytyjskiego piosenkarza Eda Sheerana
 Sing – ballada rockowa amerykańskiego zespołu My Chemical Romance